kotwica – zaczepiane o dno urządzenie do unieruchamiania statku
 kotwica (budownictwo) – kotew, kotwa; element wzmacniający strukturę budowli
 Kotwica – czasopismo
 Kotwica – Znak Polski Walczącej – symbol Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji niemieckiej 1939–1945
 kotwica – kotwiczka, odmiana haczyka o trzech lub czterech grotach
 Kotwica – herb szlachecki
 kotwica – pojęcie z zakresu programowania neurolingwistycznego (psychologia)
 kotwica – zwora, ruchomy element obwodu magnetycznego
 Kotwica Kołobrzeg – klub piłkarski
 Kotwica Kórnik – klub piłkarski

Zobacz też:
 Kotwa (kotew) – element konstrukcji budowlanej